Vitello (Witelon, Erazm Ciołek) – mnich, polski fizyk, matematyk i filozof
 Vitello – krater uderzeniowy na Księżycu